

Onomastica 
Mirone – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Mirone – scultore greco antico
Antonino Mirone – politico italiano
Giuseppe Mirone Pasquali – chimico e naturalista italiano
Luciano Mirone – giornalista e saggista italiano
Mario Giuseppe Mirone – vescovo cattolico italiano
Vincenzo Mirone – medico italiano